Down to Earth est une expression anglo-saxone signifiant « terre à terre ». Il peut faire référence à :

Périodique

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée de 1984 à 1987 sur  ;
 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , titre original de , film américain de John Emerson sorti en 1917 ;
 , film américain de David Butler sorti en 1932 ;
 , titre original de L'Étoile des étoiles, film américain d'Alexander Hall sorti en 1947 ;
 , titre anglais de Casa de Lava, film portugais de Pedro Costa sorti en 1995 ;
 , titre original des Pieds sur terre, film américain de Chris Weitz et Paul Weitz sorti en 2001.

Musique

Chanson 

 , chanson de Justin Bieber présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Peter Gabriel présente sur l'album  sorti le , bande son du film .

Album 

 Down to Earth, album de Stevie Wonder sorti le  ;
 , album du groupe  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d'Ozzy Osbourne sorti le  ;
 , album de Ramsey Lewis sorti le  ;
 , album de Freddie Roach sorti le  ;
 , album de Jimmy Buffett sorti en 1970 ;
 , album de Monie Love sorti le  ;
 , album de Jem sorti le  ;
 , album d'Alexis y Fido sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

Voir aussi